Jason Bacashihua (né le  à Dearborn Heights dans l'État du Michigan aux États-Unis) est un joueur américain de hockey sur glace qui évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière de joueur 
En 1999, il débute avec le Freeze de Chicago dans la North American Hockey League. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2001, il est choisi au premier tour, à la  au total par les Stars de Dallas. Il joue une saison dans la Ligue de hockey de l'Ontario avec les Whalers de Plymouth puis passe professionnel avec les Grizzlies de l'Utah dans la Ligue américaine de hockey. Le , il est échangé aux Blues de Saint-Louis en retour de Shawn Belle. Lors de la saison 2009-2010, il est remplaçant lors des séries éliminatoires de la Coupe Calder remportée par son équipe des Bears de Hershey.

Carrière internationale 
Il a représenté l'équipe des États-Unis en sélections jeunes et senior. Il a participé au championnat du monde junior 2002 et aux mondiaux 2006 et 2007.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1999-2000 || Freeze de Chicago || NAHL || 41 || 20 || 19 || 2 ||  || 118 || 2,91 || 91,3 || 2 || 18 || 2 || 0 || 2 || 103 || 12 || 6,97 ||  || 0 || 
|-
| 2000-2001 || Freeze de Chicago || NAHL || 39 || 24 || 14 || 0 ||  || 121 || 3,23 ||  || 1 || 18 || 3 || 1 || 2 || 190 || 12 || 3,79 ||  || 0 || 
|-
| 2001-2002 || Whalers de Plymouth || LHO || 46 || 26 || 12 || 7 ||  || 105 || 2,34 || 92,1 || 5 || 4 || 6 || 2 || 4 || 360 || 15 || 2,5 || 90,1 || 0 || 0
|-
| 2001-2002 || Grizzlies de l'Utah || LAH || 1 || 0 || 1 || 0 || 61 || 3 || 2,97 || 93 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Grizzlies de l'Utah || LAH || 39 || 18 || 18 || 2 ||  || 118 || 3,15 || 90,7 || 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 59 || 2 || 2,05 || 94,1 || 0 || 0
|-
| 2003-2004 || Grizzlies de l'Utah || LAH || 39 || 13 || 19 || 5 ||  || 99 || 2,66 || 91,6 || 3 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || IceCats de Worcester || LAH || 35 || 18 || 13 || 1 ||  || 80 || 2,51 || 90,2 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Blues de Saint-Louis || LNH || 19 || 4 || 10 || 1 || 966 || 52 || 3,23 || 89,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Rivermen de Peoria || LAH || 15 || 9 || 4 || 0 || 820 || 36 || 2,63 || 90,4 || 2 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Blues de Saint-Louis || LNH || 19 || 3 || 7 || 3 || 894 || 47 || 3,15 || 89,6 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Rivermen de Peoria || LAH || 20 || 5 || 10 || 4 ||  || 55 || 2,9 || 88,5 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Rivermen de Peoria || LAH || 4 || 1 || 3 || 0 || 208 || 11 || 3,17 || 86,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Chiefs de Johnstown || ECHL || 1 || 1 || 0 || 0 || 65 || 4 || 3,7 || 88,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Monsters du lac Érié || LAH || 19 || 5 || 11 || 2 ||  || 60 || 3,35 || 90,5 || 1 || 9 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Monsters du lac Érié || LAH || 39 || 13 || 21 || 3 ||  || 104 || 2,77 || 91 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Bears de Hershey || LAH || 22 || 17 || 3 || 1 ||  || 52 || 2,48 || 91,1 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Monsters du lac Érié || LAH || 42 || 23 || 16 || 3 ||  || 94 || 2,29 || 91,7 || 4 || 0 || 2 || 1 || 1 || 118 || 5 || 2,54 || 90,9 || 0 || 0
|-
| 2011-2012 || Phantoms de l'Adirondack || LAH || 23 || 8 || 11 || 1 ||  || 62 || 2,99 || 90,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Straubing Tigers || DEL || 52 || 25 || 27 || 0 ||  || 137 || 2,63 || 91,5 || 3 || 0 || 7 || 3 || 4 || 422 || 22 || 3,13 ||  || 0 || 2
|-
| 2013-2014 || Straubing Tigers || DEL || 50 || 20 || 28 || 0 ||  || 130 || 2,64 || 91,9 || 3 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Straubing Tigers || DEL || 35 || 9 || 22 || 0 ||  || 100 || 3,13 || 89,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || HC´05 iClinic Banská Bystrica || 1.liga || 40 || 22 || 11 || 3 ||  || 83 || 2,09 || 92,6 || 5 || 0 || 17 || 10 || 7 ||  || 31 || 1,76 || 3 || 3 || 0
|-
| 2016-2017 || HC´05 iClinic Banská Bystrica || 1.liga || 36 || 23 || 9 || 4 ||  || 74 || 2,05 || 92,9 || 3 || 0 || 13 || 10 || 3 || 73 || 23 || 1,88 || 93,4 || 1 || 
|-
| 2017-2018 || High1 || Asia League || 25 ||  ||  ||  ||  || 69 || 2,81 || 91,3 ||  || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Deggendorfer SC || DEL2 || 26|| 11 || 12 || 0 || 1466 || 93 ||3,81||90,8|| 1 || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || SSI Vipiteno Broncos || AlpsHL || 39 || 22 || 16 || 0 ||  || 118 || 3,23 || 90,4 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 ||  Dunaújvárosi Acélbikák || Erste Liga || 14 || 5 || 9 || 0 || 850 || 66 || 4,66 || 90,9 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 38 || 7 || 17 || 4 ||  || 99 || 3,19 || 89,7 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

En équipe nationale 

| 2002 ||  || Championnat du monde junior || 7 || 4 || 1 || 2 || 420 || 20 || 2,86 ||  || 0 ||  ||  place
|-
| 2006 ||  || Championnat du monde || 3 || 1 || 1 || 0 || 140 || 5 || 2,14 ||  || 0 ||  ||  place
|-
| 2007 ||  || Championnat du monde || 1 || 0 || 0 || 0 || 20 || 1 || 3 || 88,9 || 0 ||  ||  place

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey de l'Ontario
2002 : remporte le trophée F.-W.-« Dinty »-Moore.
2002 : remporte le trophée Dave-Pinkney.
2002 : nommé dans l'équipe des recrues.
Ligue canadienne de hockey
2002 : nommé dans l'équipe des recrues.

Notes et références 

Naissance en septembre 1982
Naissance à Dearborn Heights
Joueur international américain de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LAH)
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des Chiefs de Johnstown
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur du EHC Straubing Tigers
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Joueur des Whalers de Plymouth
Joueur du High1